Artjom bezeichnet: 

 Artjom (Vorname), ein russischer männlicher Vorname griechischer Herkunft

 sowie die Pseudonyme von: 
 Fjodor Andrejewitsch Sergejew (1883–1921), russisch-ukrainischer Revolutionär, bekannt unter seinem Decknamen Artjom
 Artjom Sergejew (1921–2008), russischer General und Adoptivsohn von Josef Stalin

 sowie den Ort 
 Artjom (Primorje), in der Region Primorje (Russland)

Siehe auch:
 Artjomow
 Rajon Artemiwsk